1 złoty 1835 – jednozłotowa moneta Wolnego Miasta Krakowa
 1 złoty wzór 1924 – pierwsza obiegowa moneta jednozłotowa II Rzeczypospolitej bita w srebrze, będąca w obiegu do 31 grudnia 1932 r.
 1 złoty 1929 – druga obiegowa moneta jednozłotowa II Rzeczypospolitej bita w niklu, będąca w obiegu od 6 marca 1929 r., do 1944 r., wprowadzona w konsekwencji reformy systemu monetarnego z 1927 r.
 1 złoty 1928 Wieniec dębowy – jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1928 Wieniec zbożowy –  jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1928 Wieniec kwiatowy przewiązany –  jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1928 Wieniec kwiatowy nieprzewiązany – jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1929 Wieniec kwiatowy nieprzewiązany –  jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1932 Polonia –  jedna z próbnych monet jednozłotowych II Rzeczypospolitej
 1 złoty 1949 – pierwsza obiegowa moneta jednozłotowa PRL, wprowadzona 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 1 złoty wzór 1957 – druga obiegowa moneta jednozłotowa PRL, wprowadzona 27 czerwca 1957 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 1 złoty wzór 1986 – trzecia obiegowa moneta jednozłotowa PRL, wprowadzona w 1986 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 1 złoty wzór 1989 – czwarta obiegowa moneta jednozłotowa PRL, wprowadzona 28 grudnia 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 1 złoty wzór 1990 – pierwsza obiegowa moneta jednozłotowa III Rzeczypospolitej wprowadzona w wyniku denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 1 złoty wzór 2017 – druga obiegowa moneta jednozłotowa III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2017 r.

Zobacz też 

 1 złoty polski
 15 kopiejek – 1 złoty
 złotówki II Rzeczypospolitej